Комфорт () — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения. Занятие творческой, научно-исследовательской и созидательной деятельности без стресса, которые помогут (по желанию человека) в дальнейшем улучшать его окружающую среду.

Фамилия 
 Комфорт, Александр (1920—2000) — английский писатель, врач, психолог, пацифист и анархист.
 Комфорт, Говард (1904—1993) — американский классицист, президент Американской филологической ассоциации (1962—1963).
  (1844—1893) — американский солдат, участник Техасско-индейских войн, обладатель Медали Почёта.
  (1908—1966) — британский кинорежиссёр.
 Комфорт, Мойра — британская крикетчица, участница Кубка мира в помещениях в составе сборной Уэльса (2009, 2011)
 Комфорт, Нелли (ур. Аллен, в 1-м браке — Уорли; 1929—2017) — британский политик, лорд-мэр Оксфорда (1988—1989).
 Комфорт, Пол — австралийский дипломат, посол Австралии в Кении (2001—2004)
  (1878—1932) — американский писатель.
  (1900—1994) — канадский художник и скульптор, директор Национальной галереи Канады (1960—1965).

Топоним 
 Комфорт — тауншип в округе Канейбек, Миннесота, США.

См. также 
 Зона комфорта
 Хюгге